Plaats in Indonesië
 Siofa Banua (Bawolato), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Siofa Banua (Tuhemberua), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Nias in de provincie Noord-Sumatra